Вистерия:

 Вистерия () — общая казна в Молдавском княжестве. Смотри Рупта-де-вистерия.
 Вистерия китайская (или глициния) — цветущее вьющееся растение.
 Вистерия Лейн — вымышленная улица, на которой живут герои американского сериала «Отчаянные домохозяйки».